Masurel est un patronyme porté par plusieurs personnalités et peut désigner aussi des marques ou des lieux.

Patronymes 
 Albert Masurel (1855-1920), homme politique français
 Antoine Masurel (1912-1990), compagnon de la Libération
 François Masurel-Pollet (1826-1913), industriel textile français 
 Jean Masurel (1908-1991), mécène et collectionneur d'art français
 Olivier Masurel, voltigeur aérien français

Marques et entreprises 
 Établissements François Masurel Frères, entreprise française de production textile

Lieux 
 Rue Bartholomé-Masurel, rue de Lille

Homonymie de patronyme
Patronyme français